

Єрмолаєво — село, Кіясовський район, Удмуртія
 Єрмолаєво — село, Куюргазинський район, Башкортостан